LLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kallax, Luleå, Svezia